Мемориал Неистового Коня () — крупнейший в мире мемориал, посвящённый индейскому вождю племени оглала Неистовому Коню (ок. 1840—1877), высеченный из цельной скалы. Находится у Чёрных холмов, штат Южная Дакота, США. 
Строится с 1948 года, изначально скульптором К. Зюлковски. Зюлковски умер в 1982 году, не успев довести замысел до конца, однако он оставил после себя подробные эскизы будущего мемориала.

Лицо всадника было закончено в 1998 году, его размер — 27 метров, что значительно превышает по размерам 18-метровый барельеф, посвящённый 4 президентам США на горе Рашмор.

Из-за недостатка средств мемориал не закончен и работы продолжаются группой энтузиастов, крайне медленно и по мере поступления средств. Средства в основном поступают от посетителей, количество которых составляет около миллиона в год. Законченная фигура будет 195 метров шириной и 172 высотой.

См. также 
 Стоун-Маунтин

Ссылки 
 Официальный сайт мемориала
 A memorial for Crazy Horse 64 years in the making… so far // CNN

Неистового Коня
Неистового Коня
Блэк-Хилс
Коренные американцы в искусстве
Здания и сооружения Южной Дакоты